Bennet, Benet, Bennett och Benett är olika stavningar av ett efternamn och kan bland annat avse:

A 
 Alan Bennett (född 1934), brittisk författare, skådespelare, komiker och dramatiker
 Alfred William Bennett (1833–1902), brittisk botanist
 Andrew Bennett (född 1939), brittisk politiker, labourpartist
 Arnold Bennett (1867–1931), brittisk författare

B 
 Barbara Bennett (1906–1958), amerikansk skådespelare
 Basil Bennett (1894–1938), amerikansk släggkastare
 Beau Bennett (född 1991), amerikansk ishockeyspelare
 Bebe Zahara Benet (född 1981), amerikansk dragqueen
 Boyd Bennett (1924–2002), amerikansk sångare och låtskrivare
 Brenda Benet (1945–1982), amerikansk skådespelare
 Brooke Bennett (född 1980), amerikansk simmare
 Bruce Bennett (1906–2007), amerikansk skådespelare

C 
 Carl Bennet (född 1951), svensk industriman
 Carl Fredrik Bennet (1760–1841), svensk militär
 Carl Stefan Bennet (1800–1878), svensk militär och konstnär
 Charles Bennett (friidrottare) (1870–1949), brittisk löpare
 Christie Benet (1879–1951), amerikansk politiker, demokrat, senator för South Carolina
 Claire Bennet, rollfigur i amerikansk TV-serie
 Constance Bennett (1904–1965), amerikansk skådespelare

D 
 Douglas Bennett (1918–2008), kanadensisk kanotist

E 
 Eliza Bennett
 Ernest Bennett
 Etheldred Benett

F 
 Floyd Bennett

H 
 Haley Bennett
 Henry Bennet, 1:e earl av Arlington

J 
 Jacob Bennet
 James Gordon Bennett den äldre
 James Gordon Bennett den yngre
 Jay Bennett
 Jeff Bennett
 Jill Bennett
 Jimmy Bennett
 Joakim Bennet
 Joan Bennett
 Joe Bennett
 John Bennet Lawes
 John Bennett
 John O. Bennett
 Jonathan Bennett
 Juan Benet
 Julian Bennett

L 
 Laura Bennett
 Lauren Bennett

M 
 Manu Bennett
 Margot Bennett
 Mary Jane Bennett
 Matt Bennett
 Mervyn Bennett
 Michael Bennet
 Michael Bennett

N 
 Natalie Bennett

P 
 Patricia Bennett
 Paul Bennett

R 
 Rhona Bennett
 Richard Bennett (skådespelare)
 Richard Bedford Bennett
 Robert Bennett
 Robert Bennett (friidrottare)
 Robert Frederick Bennett
 Roy Bennett
 Ryan Bennett

S 
 Sam Bennett (cyklist)
 Sam Bennett (ishockeyspelare)
 Sanford Fillmore Bennett
 Sophie Bennett
 Stephen Bennet
 Stephen Vincent Benét
 Suzanne Bennett

T 
 Teafore Bennett
 Thomas Bennett
 Todd Bennett
 Tony Bennett

V 
 Virginia Joan Bennett

W 
 Wilhelm Bennet
 Wallace F. Bennett
 William Cox Bennett
 William Rose Benét
 William Sterndale Bennett

Engelska efternamn